Stropnický ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Stropnický (* 1956),  tschechischer Politiker, Diplomat und Schauspieler 
 Matěj Stropnický (* 1983), tschechischer Politiker und Filmschauspieler